Marek Kvapil (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie aujourd'hui en Slovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2003 avec le HC Sparta Prague dans l'Extraliga. Il est choisi en onzième position par le Spirit de Saginaw au cours de la sélection européenne 2004 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2005 dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , en . Il passe alors professionnel avec les Falcons de Springfield, club-école du Lightning dans la Ligue américaine de hockey. Il ne parvient pas à jouer dans la LNH et revient en Europe en 2008. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior.

Trophées et honneurs personnels

KHL 
2011-2012 : remporte le Trophée Seconde du buteur le plus rapide.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2003-2004 || HC Sparta Prague || Extraliga ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Kometa Brno || 1. liga ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2004-2005 || Spirit de Saginaw || LHO ||53 ||25 ||37 ||62 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH ||79 ||18 ||27 ||45 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2006-2007 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||7 ||3 ||8 ||11 ||2 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH ||72 ||12 ||15 ||27 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-            
|2007-2008 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||25 ||9 ||15 ||24 ||9 ||3 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH ||24 ||2 ||7 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2008-2009 || HC Vítkovice || Extraliga ||46 ||10 ||12 ||22 ||28 ||10 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
| HC Poruba || 1. liga ||4 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Vítkovice || Extraliga ||50 ||19 ||22 ||41 ||18 ||16 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|2010-2011 || HC Kometa Brno || Extraliga ||49 ||12 ||34 ||46 ||12 ||6 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 43|| 12|| 17|| 29|| 34|| 21|| 8|| 4|| 12|| 4
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 45|| 8|| 9|| 17|| 22|| 21|| 8|| 7|| 15|| 8
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 39|| 6|| 9|| 15|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 51|| 10|| 14|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 41|| 10|| 17|| 27|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17 || 1 || 8 || 9 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga ||49 || 15 || 25 || 40 || 30 || 14 || 4 || 6 || 10 || 2 	
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 11|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||32 || 13 || 20 || 33 || 2 || 10 || 7 || 2 || 9 || 0	
|-
|2018-2019 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||47 || 25 || 32 || 57 || 12 || 16 || 3 || 10 || 13 || 2 	
|-
|2019-2020 || HC Sparta Prague || Extraliga ||4 || 0 || 3 || 3 || 4 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 0|| +4||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance le 5 janvier 1985
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Brno
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Champion de la Coupe Gagarine